A Friss Újság Színes Regénytára a budapesti Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. könyvsorozata volt, amelynek keretében 1935–1942 között 206 füzetes könyvet, ponyvaregényt adtak ki. A hasonló korabeli sorozatokkal ellentétben szerzői eredeti magyar névvel és nem különféle angolszász vagy francia hangzású álneveken jelentek meg. A sorozat szerkesztője Dutka Ákos volt. Minden második csütörtökön jelentkezett újabb számmal.

Kötetei tűzött kötésben 20 cm x 13 cm méretben, leggyakrabban 80 vagy 96 oldal terjedelemben jelentek meg a borítón színes, a könyv cselekményére, témájára utaló, néha montázsra emlékeztető grafikával. Felül kötetenként különböző színű sávban a sorozatcím, a rajzon különböző színű gyűrűben az ár: 10 fillér. A könyvekben néhány fekete-fehér illusztráció is helyet kapott a cselekmény jeleneteivel. A címlapot és rajzokat Balázsfy Rezső készítette. A kötetek hátlapján a Friss Újság reklámja, az utolsó lapokon keresztrejtvény található.

A regények többsége különböző egzotikus helyszíneken játszódó kalandos, bűnügyi, néha kémtörténet vagy romantikus szerelmi történet. A szereplők általában külföldiek, de néhány helyszíne Magyarország (Gyilkosság a Hűvösvölgyben). Főleg a negyvenes évek elején több vadnyugati regényt is kiadtak a sorozatban. Néhány könyv témája pedig kifejezetten fantasztikus. De megjelent Harsányi Gréte John D. Rockefellerről szóló életrajzi regénye Az olajkirály élete címmel, illetve Bácskai Magda néhány ifjúsági regénye is (Bácskai Mihály álnéven).

A sorozatban megjelentekhez nagyon hasonló köteteket adott a Friss Újság ajándékként (Friss Újság Ajándéka sorozat: pl. Ilonka, holnap esküszünk című kötet).

Néhány regény újra megjelent 1989-ben a Sárga regények öt kötetes gyűjteményes kiadásban.

A szerzők 

A sorozatban a legtöbb, 13 regénye Székely Lajosnak jelent meg.  Hamvas Józsefnek 9, Hamvas H. Sándornak és Csurka Péternek 8-8. De a korszak más neves írói is írtak egy-egy regényt a sorozat számára. Így Csöndes Géza, Juhász Lajos, Magyar Tibor, Moly Tamás, Tabi László, T. Thury Zoltán vagy Vécsey Leó. Egyes szerzők a Friss Újság munkatársai közül kerültek ki. (Kóródy Béla, Lestyán Sándor, dr. Uj István és mások). De olyan meglepő nevekkel is találkozhatunk a szerzők között mint például Szederkényi Anna, Hamvas József evangélikus lelkész, Hamvas Béla édesapja, Rabinovszky Máriusz művészettörténész vagy Stolte István.

Az írók egy része más műveivel megjelent más korabeli ponyvasorozatokban is.

A sorozat kötetei

Források 

 A magyar ponyva képes bibliográfiája 5. – Friss Újság Színes Regénytára, Attraktor Kiadó, 2013
 Interneten elérhető adatbázisok, különösen MOKKA Magyar Országos Közös Katalógus (www.mokka.hu).
 Antikváriumok adatbázisai. Különösen Múzeum antikvárium, antikvarium.hu, és antikva.hu
 Axioart online árveréseinek archív anyagai
 A sorozat 130. kötetében található lista.

Megjegyzések

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyar könyvsorozatok listája

Magyar szépirodalmi könyvsorozatok